Schneeball ("palla di neve" in lingua tedesca) può indicare:

 Schneeball – dolce tedesco
 Schneeball – etichetta discografica tedesca

Pagine correlate 
 Palla di neve